Orlov (plemstvo), ruska plemićka obitelj
 Orlov (Stará Ľubovňa, Slovačka)